Никола́й Виногра́дов: Виноградов, Николай Андреевич (1831—1886) — российский врач.
 Виноградов, Николай Аркадьевич (1910—1977) — член-корреспондент АМН СССР; министр здравоохранения РСФСР (1959—1962).
 Виноградов, Николай Васильевич (1870—1948) — священник Русской православной церкви, исповедник.
 Виноградов, Николай Владимирович (род. 1947) — губернатор Владимирской области (2000—2013).
 Виноградов, Николай Григорьевич (1912—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Виноградов, Николай Дмитриевич (1885—1980) — архитектор, реставратор.
 
 Виноградов, Николай Игнатьевич (1905—1979) — советский адмирал (1954).
 
 Виноградов, Николай Михайлович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Виноградов, Николай Павлович (1873—1931) — священник Русской православной церкви, исповедник.
 
 Виноградов, Николай Сергеевич (1898—19??) — советский военачальник, полковник.